— японский бронепалубный крейсер 2-го класса. Название крейсера происходит от императорской резиденции и горы Йосино. Название Иосино закрепилось в русскоязычной военно-исторической литературе. Построен в Великобритании компанией «Армстронг», принадлежал к так называемым «элсвикским» крейсерам.

Командиры корабля 
 капитан 1-го ранга  — с 20 мая 1893 года по 6 марта 1894 года.
 капитан 1-го ранга  — с 4 июня 1895 года по 26 ноября 1896 года.
 капитан 1-го ранга Симадзаки Ёситада () — с 26 ноября 1896 года по 1 декабря 1897 года.
 капитан 1-го ранга Уэмура Нагатака () — с 1 декабря 1897 года по 13 июня 1898 года.
 капитан 1-го ранга Тандзи Хироо () — с 13 июня 1898 года по 2 ноября 1899 года.
 капитан 1-го ранга Оиноуэ Кюма () — с 17 июня 1899 года по 13 февраля 1900 года.
 капитан 1-го ранга Сакаи Тадатоси () — с 13 февраля 1900 года по 21 января 1901 года.
 капитан 1-го ранга Тэрагаки Идзо () — с 4 февраля по 13 февраля 1901 года.
 капитан 1-го ранга Мацумото Аринобу () — с 23 апреля 1901 года по 22 апреля 1902 года.

История службы 

Во время японо-китайской войны отличился в сражении при Ялу в составе «летучей» эскадры контр-адмирала Кодзо Цубои.

После начала в 1904 году русско-японской войны был включен в состав эскадры, высланной для блокады Порт-Артура. В ночь на 15 мая 1904 года, возвращаясь на базу в густом тумане, был протаранен броненосным крейсером «Касуга» близ мыса Шантунг, после чего перевернулся и затонул неподалёку от о-вов Эллиота вместе с большею частью команды (свыше 300 чел.).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Крейсер 2 класса «Иосино»
 Фотографии крейсера «Иосино»

Бронепалубные крейсера Японии
Бронепалубные крейсера по проектам
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли